Tyr har flere betydninger:

 Tyr (kvæg) – okser, herunder kvæg af hankøn.
 Tyren (stjernebillede) – et stjernebillede.
 Tyren (stjernetegn) – et stjernetegn.
 Tyren (film) – dansk kortfilm fra 2003 instrueret af Julie Bille
 Tyr (høvl) – en stor høvl.
 Tyr (gud) – krigsgud i nordisk mytologi.
 Tyr (Libanon) – en by i Libanon. I antikken hed byen Tyros.
 Týr (band) – en færøsk heavy metal-gruppe
 Tyr (religion) - Tyr som objekt for tilbedelse
 Tyr (film) – dansk kortfilm fra 2002 instrueret af Anders Morgenthaler
Tyr bruges også om andre handyr – især af store dyrearter såsom hvaler, elefanter, giraffer og hvalrosser.

Se også
 I Tyrens tegn – en dansk film fra 1974.